Гісборн () або () — англійське прізвище, розповсюджене в Східному Мідленді та в Північній Англії.
Вірогідно прізвище історично пов'язане з містом Гісбурн (Gisburn, в давнину Gisburne). Нині це село  з півтисячею мешканців ( Ланкашир, , ).

Персонажі 
 Гай Гісборн () — один з персонажів легенд про Робін Гуда.

Особи 
 Фредерік Ньютон Гісборн (,  1824 —  1892) — канадський винахідник та електрик.
 Генрі Фіше Гісборн (,  1815 —  1841) — англієць, австралійський чиновник, син Томаса Гісборна молодшого.
 Томас Гісборн (,  1758 —  1846) — англіканський священик та англійський поет.
 Томас Гісборн молодший (,  1790 —  1852) — політик, член Палати Громад (парламент Великої Британії), батько Генрі Фіше Гісборна.
 Вільям Гісборн (,  1825 —  1898) — Секретар колонії Нова Зеландія, міністр та парламентар Нової Зеландії.

Топоніми 
 Гісборн — однорівневий регіон на Північному острові. Населення  осіб (оц.2013-07-01) ().
 Гісборн — місто, адміністративний центр регіону Гісборн. Населення  осіб (оц.2013-07-01) ().
  — містечко з населенням  осіб (2011) (, ).

Прізвища